Il doppio femminile del Mutua Madrid Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Anastasija Pavljučenkova e Lucie Šafářová hanno sconfitto in finale Cara Black e Marina Eraković per 6-2, 6-4.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (secondo turno) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (primo turno) 
  Shuai Zhang /  Jie Zheng (primo turno) 
  Hsieh Su-wei /  Shuai Peng (primo turno)

Wildcard

  Alizé Cornet /  Francesca Schiavone (primo turno)
  Jelena Janković /  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)

  Garbiñe Muguruza Blanco /  María Teresa Torró Flor (primo turno) 
  Sílvia Soler Espinosa /  Carla Suárez Navarro (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mutua Madrid Open 2013
WTA Tour 2013